Никола́й Васи́льевич Луки́н:
 Лукин, Николай Васильевич (1881—1918) — российский военнослужащий, казак, войсковой старшина казачьего войска, участник русско-японской войны. 
 Лукин, Николай Васильевич (1907—1966) — советский писатель и горный инженер.